Marmande è un comune francese situato nel dipartimento del Lot e Garonna nella regione della Nuova Aquitania.

Il termine può riferirsi anche a:

 Marigny-Marmande - comune francese situato nel dipartimento Indre e Loira, regione Centro-Valle della Loira;
 Marmande – fiume francese affluente alla riva destra dello Cher;
 Francis Marmande - scrittore, critico letterario, disegnatore, critico musicale e musicista di jazz francese nato a Bayonne il 10 gennaio 1945;
 Marmande – varietà di  pomodoro.